Сиринга (нимфа), Сиринкс — персонаж древнегреческой мифологии
 Сиринга — древнегреческий музыкальный инструмент, род продольной флейты.
 (3360) Сиринга — околоземный астероид из группы аполлонов, который предположительно входит в состав семейства Алинды.

См. также 
 Сиринкс — голосовой орган птиц.
 Syrinx aruanus
 Шприц